Il singolare del torneo di tennis Prague Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Natalija Medvedjeva che ha battuto in finale Meike Babel 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Inés Gorrochategui (quarti di finale)
 Linda Ferrando (quarti di finale)
 Kateřina Kroupová (primo turno)
 Patricia Tarabini (semifinali)

 Wiltrud Probst (primo turno)
 Radka Bobková (secondo turno)
 Helen Kelesi (quarti di finale)
 Meike Babel (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prague Open 1993